Дмитрий Иосифович Косич (1886—1937) — начальник управления обозно-вещевого снабжения РККА, коринтендант.

Биография 
Русский, член РКП(б) с февраля 1918. Родился в семье политкаторжанина. Окончил коммерческое училище в Самаре в 1906 и поступил в коммерческий институт. После года учёбы был исключён за участие в студенческих волнениях. После этого несколько лет работал бухгалтером. В июле 1914 призван в армию. Участник Первой мировой войны. В 1916 окончил Иркутскую школу прапорщиков и в том же году — дивизионные офицерские курсы. Службу проходил в должности младшего офицера в 83-й пехотной дивизии Юго-Западного фронта. После Февральской революции 1917 избран председателем полкового комитета. При демобилизации старой армии исполнял обязанности председателя ликвидационной комиссии Юго-Западного фронта. Последний чин в старой армии — подпоручик.

В 1918 находился на подпольной работе на Украине. Был арестован немцами и посажен в тюрьму. После освобождения исполнял обязанности комиссара продовольственного отдела Бугуруслана, командира Бугурусланского коммунистического отряда. В РККА с 1918, с июня 1919 командир 226-го Петроградского стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии. Принимал участие в Златоустовской операции. Отличился во время наступления частей 226-го полка по Златоустовскому тракту в начале Челябинской операции, при взятии станции Миасс (в ночь на 18 июля 1919), когда применённый им обходной манёвр позволил атаковать артиллерийские позиции белых с фланга, что вынудило противника отойти на 2-й рубеж (Кундравинекая — Чебаркульская). Полк Косича захватил 9 орудий (в том числе 3 гаубицы), 2 пулемёта, за что Революционный военный совет 5-й армии наградил Дмитрия Иосифовича золотыми часами с надписью: «Честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии от ВЦИК» (31 июля 1919). Позднее в ходе Челябинской операции полк Д. И. Косича участвовал в ожесточённых боях южнее Челябинска, в районе Еманжелинская — Сухомесово, против частей 1-го Волжского армейского корпуса (Волжская группа войск) генерала В. О. Каппеля, затем в Тобольско-Петропавловской операции.

После Гражданской войны находился на различных командных и интендантских должностях. С 1935 начальник управления обозно-вещевого снабжения РККА.

Адрес 
Москва, улица Серафимовича, дом 2 (Дом правительства), квартира 195.

Репрессии 
Арестован НКВД 31 мая 1937. На следствии при применении незаконного давления сознался и дал показания на арестованного к тому времени комкора И. И. Смолина. На судебном заседании 16 ноября 1937 виновным себя не признал и своих показаний, данных на предварительном следствии, не подтвердил; но тем не менее был приговорён к расстрелу по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре, и расстрелян в день вынесения приговора. Реабилитирован 20 октября 1956.

Примечания

Литература

Ссылки 
 [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Kosich&id=8869 Энциклопедия]
 1937-й и другие годы
 Центр генеалогических исследований

Выпускники Самарского коммерческого училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Военачальники, репрессированные в СССР